51P kan syfta på:

 51P/Harrington - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-19M - en rysk Progress farkost.